LEGO — це серія іграшок-конструкторів, створена компанією The Lego Group. Рідше Lego може мати інші значення, наведені нижче.

Компанії 

 The Lego Group — компанія-розповсюджувач і виробник конструктора LEGO та пов'язаних продуктів на його основі.

Персоналії 

 Lego (музикант) — мадагаскарський музикант етнічної групи Сакалава.
 Lego — псевдонім, який використовував художник і скульптор Хорхе Гонсалес Камарена.

Музика 

 «Lego» (альбом) (2000) — альбом італійської дез-метал групи Sadist.
 «Lego House» — пісня Еда Ширана.
 «Lego» — сингл виконавиці Ledy Leshurr.
 «Lego» (2005) — пісня інді-рок групи The Maccabees.

Топоніміка 

 Лего, Сомалія (або Лієго) — містечко у Сомалі поблизу місця битви за Джовхар.
 Лего, Західна Вірджинія — невключена територія у США.

Кіно 

 «Lego Фільм» — анімаційний фільм 2013 року на основі однойменного конструктора.
 «Lego Фільм 2» — продовження «Lego Фільм», що вийшло 2019 року.

Відеоігри 

 З 1995 року The Lego Group випускає відеоігри на основі своїх конструкторів.